Балканске игре у атлетици су међународно атлетско такмичења балканских земаља. Основане су пре више од осамдесет година жељом Југославије, Грчке и Бугарске, да би им се одмах придружиле Румунија и Турска. Албанци су на играма учествовали само после Другог светског рата и то претежно у јуниорској конкуренцији.

Прва мисао о Балканским играма зачела се за време Летњих олимпијских игара 1928. у Амстердаму. Тада је одлучено да се у Атини већ следеће године одржи пробне Игре. Од тада се оне одржавају контантно, са прекидима за време рата и мало после њега, због политичких прилика на Балкану у то време.

Прве, пробне и незванични Балканске игре су одржане 1929. године. а званично се одржавају од 1930, а затим сваке године до 1940. а затим од 1953. (са повременим прекидима).

У току 1946. и 1947. одржане су незваничне игре под називом Балкансо-средњоевропке игре где су поред балканских земаља учествовале и Мађарска, Чехословачка и Пољска, који нису признате од стране свих држава учесница у Балканским играма, па се воде као незваничне.

Закључно са 2016. годином Бакланске игре у атлетици су званично одржане 71 пут. Србија је била домаћин 6 пута: Београд (1938, 1954, 1956. и 1961.), Ниш (1996.) и Нови Сад (2005.).

Учесници 
  (1929-данас)
  (1929-данас)
  (1929-данас)
  (1931-данас)
  (1933-данас)
  (1992-данас)
  (1992-данас)
  (1992-данас)
  (1992-данас)
  (1992-данас)
  (1994-данас)
  (2008-данас)
  (1929-1992; наследница Србија)

Преглед Балканских игара

Референце

Спољашње везе 
 Победници Балканских игара у атлетици gbrathletics.com
 Балканске игра на сајту Грчке аматресје атлетске асоциације SEGAS

Балканске игре у атлетици
Атлетска такмичења